Амидон:
 Устаревшее название крахмала (от ).
 Одна из первых торговых марок, под которой выпускался метадон ().
  (род. 1959) — американский писатель.